São Joaquim kan syfta på:

Brasilien 

 São Joaquim do Monte (ort), Pernambuco, 
 São Joaquim da Barra (ort), São Paulo, 
 São Joaquim (kommun), Santa Catarina, 
 São Joaquim (ort), Santa Catarina,